Атанасиос Маргаритис () е виден зограф от втората половина на XIХ век, представител на Кулакийската художествена школа.

Биография 
Роден е в голямата солунска паланка Кулакия, тогава в Османската империя, днес Халастра, Гърция в семейството на видния зограф Маргаритис Ламбу. Брат е на Ставракис Маргаритис. В 1850 година работи заедно с баща си в църквата „Свети Атанасий“ в Крива (Грива). В 1853 година работи в Междурек (Мелисургио), а в 1859 година заедно с брат си Ставракис в църквата „Свети Георги“ в Драгомирци (Вафиохори), където изписва иконата на Св. св. Петър и Павел. Пренесени са пет икони от 1859 и 1861 година, дело на Атанасиос и Ставракис от „Свети Георги“ в Драгомирци в новата църква на селото. Икони на Атанасиос Маргаритис има и в „Св. св. Константин и Елена“ в Дъбово (Валтотопи) и в „Рождество Богородично“ в Рамна (Омало).

Родословие

Бележки 

Родени в Кулакияв Кулакия
Гръцки иконописци
Представители на Кулакийската художествена школа
Македонски гърци